

Cinema 
 Codice d'onore – film del 1948 diretto da John Farrow
 Codice d'onore – film del 1981 diretto da Alain Corneau
 Codice d'onore – film del 1992 diretto da Rob Reiner

Letteratura 
 Codice d'onore (Legacy) – romanzo di James Albert Michener del 1987
 Codice d'onore (A Matter of Trust) – romanzo di Mark Vakkur del 1990, pubblicato nella collana I nuovi bestsellers al numero 69

Televisione 
 Codice d'onore (Code of Honor) – episodio della prima stagione di Star Trek: The Next Generation

Altro 
 Codice d'onore – codice morale dei cavalieri feudali

Pagine correlate 
 Code of Honor